Джон То́ланд (; 30 ноября 1670, Арда, Северная Ирландия — 11 марта 1722, Уондсуэрт, Лондон, Великобритания) — ирландский философ.

Биография 
Толанд родился в католической семье. Он был незаконнорожденным сыном ирландского католического священника и был воспитан в принципах католической церкви. Но уже к 20 годам Толанд перешел в англиканство. В 1687—1695 годах он обучался философии, теологии и европейским языкам в университетах Шотландии, Голландии и Англии (в Эдинбурге, Глазго, Лейдене и Оксфорде). 

Широкую известность Толанду принесла книга «Христианство без тайн...» (1696), изданная им анонимно. В результате его книга, скандальная для того времени, была осуждена в 1697 году на публичное сожжение. Самому же философу же пришлось спасаться бегством от угрозы тюремного заключения. Он много путешествовал. В 1701 — 1702 годах Толанд побывал в Германии. Сначала он посетил Ганновер, а затем, по приглашению прусской королевы Софии Шарлотты, увлекавшейся философией, некоторое время жил в Берлине. Беседы с королевой, а впоследствии и переписка с ней послужили Толанду основой для написания его наиболее выдающегося произведения «Письма к Серене» (1704). В 1707—1710 годах Толанд снова путешествует по Европе. Он посещает Германию, Вену, Прагу, Голландию.

Возвратившись в Англию, Толанд поселяется в местечке Ипсом, где живет до 1718 года, занимаясь литературной деятельностью. В эти годы выходят его работы «Адеисидемон...» (1708), «Соображения по натурализации иудеев» (1714), «Назарянин...» (1718).

Оказавшись в тяжелом материальном положении, Толанд продает дом и поселяется в семье сельского плотника в местечке Путней. Свои последние работы «Тетрадимус», «Клидофорус» и «Пантеистикон» Толанд публикует в 1720 году. Стоит отметить, что Толанд был первым философом Нового времени, посвятившим Гипатии Александрийской (убитой религиозными фанатиками в  415 году) специальное сочинение — «Гипатия...» (3-я часть «Тетрадимуса»).

Умер Толанд в жестокой нужде.

Воззрения 
Основные идеи Толанда, оказавшие влияние на развитие английского и французского материализма XVIII в., связаны с доказательством единства материи и движения, признанием движения существенным свойством материи. Обосновывая мысль о всеобщей активности материи, мыслитель рисует впечатляющую картину беспрерывного движения «мировой материи», извечного круговорота природы, постоянного созидания и разрушения, возникновения и уничтожения явлений и предметов внешнего мира.

Отвергнув представление о пространстве и времени как самостоятельных сущностях, отличных от материи и независимых от неё, Толанд настаивал на неразрывной связи пространства и времени с материей и движением. Он решительно утверждал идею вечности и бесконечности Вселенной.

Мышление Толанд рассматривал в связи с деятельностью мозга, считал его «особенным движением» мозга как «специального органа этой способности». Очень жёстко он критиковал религию и церковь с точки зрения материализма, однако полностью атеистическую позицию считал, как и многие мыслители того времени, безнравственной. Толанд также был первым в Англии последовательным критиком антисемитизма и защитником идеи коллективной иммиграции евреев на Британские острова.

Толанд стал разработчиком понятия «пантеист». Этот термин он первым употребил на английском языке ещё в 1705 году и развил его в одной из последних работ - "Пантеистикон". Говоря о пантеистах, он и себя причисляет к ним, несколько раз повторяя слово "наши" - "наши единомышленники понимают..", "наши признают..".

Сочинения 
 «Племя левитов» (Tribe of Levi. L., 1691)
 «Христианство без тайн...» (Christianity not mysterious: A Treatise Shewing, That there is nothing in the Gospel Contrary to Reason, Nor Above It: And that no Christian Doctrine can be properly called A Mystery. L., 1696)
 «Письма к Серене» (Letters to Serena. L., 1704)
 «Социнианство в подлинном изложении пантеиста» (Socinianism Truly Stated, by a pantheist. 1705)
 «Соображения по натурализации иудеев в Великобритании и Ирландии наравне со всеми другими нациями» (Reasonsfor Naturalising the Jews in Great Britain and Ireland on the same foot with all Other Nations. 1714)
 «Пантеистикон...» (Pantheisticon. Cosmopoli, 1720)
 «Гипатия, или История самой красивой, самой добродетельной, самой ученой и во всех отношениях совершенной дамы...» (Hypatia or the History of a most beautiful, most virtuous, most learned and in every way accomplished lady, who was torn to pieces by the clergy of Alexandria to gratify the pride, emulation and cruelty of the archbishop commonly but undeservedly titled St. Cyril. 1720)

Примечания

Литература 
Источники:
 Toland J. Adeisidaemon, sive Titus Livius a superstitione vindicatus. — Hague, 1709.
 Toland J. Christianity not mysterious... — London, 1696.
 Toland J. Clidophorus, or Of the exoteric and esoteric philosophy. — Tetradymus. — London, 1720.
 Toland J. Letters to Serena. — London, 1704.
 Toland J. The miscellaneous works. — London, 1747. — Vol. 1—2.
 Toland J. Nazarenus, or Jewish, gentile and mahometan christianity. — London, 1718.
 Toland J. Pantheisticon. — Cosmopoli (London), 1720.
 Толанд Дж. Избранные сочинения / Пер. с англ. и лат. с предисл. А. Деборина. — М.; Л.: Госиздат, 1927. — LXVI, 192 с., 1 л. портр. — (Б-ка материализма).
 [Толанд Дж. Избранные сочинения] / Пер. с англ. и лат. // Английские материалисты XVIII в.:  Собр. произведений: В 3 т. — Т. 1: [Дж. Толанд]. — М.: Мысль, 1967. — (Филос. наследие).
 Толанд Дж. Адеисидемон, или Тит Ливии, оправданный от обвинения в суеверии / Пер. с лат. А. Х. Горфункеля // Английские материалисты XVIII в.: Собр. произведений. — М.: Мысль, 1967. — Т. 1. — С. 199—239, 416—420 (примеч.).
 Толанд Дж. Клидофорус, или Об экзотерической и эзотерической философии, т. е. О внешнем облике и внутреннем содержании учения древних / Пер. В. В. Лазарева // Английские материалисты XVIII в.: Собр. произведений. — М.: Мысль, 1967. — Т. 1. — С.312—349, 428—431 (примеч.).
 Толанд Дж. Назарянин, или Иудейское, языческое и магометанское христианство / Пер. В. В. Лазарева // Английские материалисты XVIII в.: Собр. произведений. — М.: Мысль, 1967. — Т. 1. — С. 242—311, 420—428 (примеч.).
 Толанд Дж. Пантеистикон, или Чин прославления сократического содружества, разделённый на три части / Пер. Г. С. Тымянского // Толанд Дж. Избранные сочинения. — М.; Л.: Госиздат, 1927. —  С.136—185.
 Толанд Дж. Пантеистикон, или Чин прославления сократического содружества, разделённый на три части / Сверен. пер. Г. С. Тымянского // Английские материалисты XVIII в.: Собр. произведений. — М.: Мысль, 1967. — Т. 1. — С. 352—403, 431—433 (примеч.)
Толанд Дж. Письма к Серене: Предисловие... Письма I—V / Пер. И. В. Румера // Толанд Дж. Избранные сочинения. — М.; Л.: Госиздат, 1927. — С. 2—134.
Толанд Дж. Письма к Серене: Предисловие... Письма 1—5 / Сверен. пер. И. В. Румера // Английские материалисты XVIII в.: Собр. произведений. — М.: Мысль, 1967. — Т. 1. — С. 52—197, 408—416 (примеч.)
Толанд Дж. Письма к Серене. Письмо третье / Пер. И. В. Румера // Английское свободомыслие: Д. Локк, Д. Толанд, А. Коллинз. — М.: Мысль, 1981. — С. 186—214, 292—294 (коммент.).
 Толанд [Дж.] Письма к Серене. Письмо четвёртое // Антология мировой философии: В 4 т. — Т. 2: Европ. философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвещения. — М.: Мысль, 1970. — С. 491—508, 760 (примеч.).
 Толанд Дж. Христианство без тайн, или Трактат, в котором показывается, что в Евангелии не содержится ничего противоречащего разуму или непостижимого им и что ни один догмат христианства не может быть назван непостижимой тайной в прямом смысле слова / Пер. с англ. Е. С. Лагутина // Английское свободомыслие: Д. Локк, Д. Толанд, А. Коллинз. — М.: Мысль, 1981. — С. 79—185, 281—292 (коммент.).
Исследования (и справочные статьи):
 Богомолов А. С. Толанд Дж. // Философский словарь. / Под ред. И. Т. Фролова. — 7-е изд, перераб. и доп. — М.: Республика, 2001. — С. 571.
 Быховский Б. Лидер английского деизма: [Филос. воззрения Дж. Толанда] // Наука и религия. — 1981. — № 9. — С. 28—30.
 Виноградов Н. Д. Джон Толанд и его философско-религиозные взгляды / Н. Виноградов // Вопр. философии и психологии. — М., 1913. — Кн. 120 (V). — С. 420—438; 2014. — Кн. 121 (I). — С. 47—63.
 Гордон Г. Толанд Дж. // Энциклопедический словарь. — Т. 41, ч. VIII: Течения морские — Торс. — 7-е изд. — М.: Рус. библиогр. ин-т Гранат, 1927. — Стб. 275—278.
Деборин А. М. Английский деизм и «вольнодумцы». Джон Толанд // Деборин А. М. Социально-политические учения Нового времени. — М., 1958. — Т. I.
 Деборин А. М. Предисловие редактора // Толанд Дж. Избранные сочинения. — М.; Л.: Госиздат, 1927. — С. III—LXVI.
 Джохадзе Д. В. Джон Толанд // История диалектики, XIV—XVIII вв. — М. Мысль, Глав. ред. соц.-экон. лит., 1974. — С. 176—184
 История диалектики, XIV—XVIII вв. / Авт. Т. И. Ойзерман и др. — М.: Мысль, Глав. ред. соц.-экон. лит., 1974. — Дж. Толанд: С. 26, 97, 115, 176—184, 306—308, 310, 347 (указ.).
 Коровин В. Ф. Джон Толанд // Новая философская энциклопедия. — Т. 4: Т — Я. — М.: Мысль, 2010. — С. 75.
 Коровин В. Ф. «Письма к Серене» // Новая философская энциклопедия. — Т. 3: Н — С. — М.: Мысль, 2010. — С. 235—236.
 Кузнецов В. И., Мееровский Б. В., Грязнов А. Ф. Западноевропейская философия XVIII века: Учеб. пособие для студентов' филос. фак. ун-тов. — М.: Высш. шк., 1986. — 400 с. — Толанд: С. 11—26.
 Мееровский Б. В. Джон Толанд. — М.: Мысль, Ред. филос. лит., 1979. — 190 с. — (Мыслители пошлого).
 Мееровский Б. В. Из истории английского материализма и свободомыслия: [С публ. раздела «О разуме» из трактата Дж. Толанда «Христианство без тайн», изд. в Лондоне в 1969 г.] // Науч. докл. высш. шк. Филос. науки. — 1976. — № 2. — С. 123—125.
 Мееровский Б. В. Свободомыслие Д. Локка, Д. Толанда и А. Коллинза // Английское свободомыслие: Д. Локк, Д. Толанд, А. Коллинз. — М.: Мысль, 1981. — С. 5—23.
 Мееровский Б. В. Толанд Дж. // Большая советская энциклопедия. — Т. 26: Тихоходки — Ульяново. — 3-е изд. — М.: Сов. энцикл., 197.. — С. 44.
 Недзельский Ф. В. Толанд о делимости материи // Некоторые философские проблемы естествознания: (Материалы к итогов. заседаниям секции физики 9 и 10 июня 1969 г.). — М.: [Изд-во Моск. ун-та], 1969.
 Попова-Сурьянинова В. А. Библиография: [Произведения Толанда. Лит-ра о Толанде] // Толанд Дж. Избранные сочинения. — М.; Л.: Госиздат, 1927. — С. 186—189.
 Р[адлов] Э. [Л.] Толанд Дж. / Э. Р.[...] // Энциклопедический словарь. — Т. XXXIII: Термич. ощущения — Томбази. — СПб.: Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 1901. — С. 428—429.
 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. — Т. 3: От Возрождения до Канта. — СПб.: Пневма, 2002. — Дж. Толанд: С. 476, 598, 706—709, 717, 867 (указ.).
 Салимова К. И. Материализм Джона Толанда // Вопр. философии. — 1956. — № 1. — С. 104—116.
 Салимова К. И. Философские взгляды Джона Толанда: Автореф. дис. ... к. филос. н. — М.: Моск. гос. ун-т, 1953. — 15 с.
 Семенов Ю. В. Толанд Дж. // Философская энциклопедия. — Т. 5: Сигнал. системы — Яшты. Указ. — М.: Сов. энцикл., 1970. — С. 242.
 Толанд Дж. // Атеистический словарь. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Политиздат, 1985. — С. 446.
 Толанд Дж. // Большая советская энциклопедия. — Т. 54: Телецк. озеро — Трихофития. — [1-е изд.] — М.: Сов. энцикл.; ОГИЗ СССР, 1946. — Стб. 433—435.
 Толанд Дж. // Большая советская энциклопедия. — Т. 42: Татары — Топрик. — 2-е изд. — М.: Большая сов. энцикл., 1956. — С. 569.
 Толанд Дж. // Большая энциклопедия: Словарь общедоступ. знаний... — Т. 18: Статистика — Ундозеро / Под ред. С. Н. Южакова. — СПб.: Просвещение, [1905]. — С. 476.
 Толанд Дж. // Мень А. В., прот. Библиологический словарь. — Т. 3: Р — Я. — М.: Фонд им. А. Меня, 2002. — С. 248—249.
 Толанд Дж. // Таранов П. С. 120 философов: Жизнь. Судьба. Учение. Мысли: Универал. аналит. справочн. по истории философии. — Симферополь: Реноме, 2005. — Т. II. — С. 255—268.
 Толанд Дж. // Таранов П. С. 150 мудрецов и философов: Жизнь. Судьба. Учение. Мысли: Интеллект. энцикл. справочн.: Учеб. пособие. — Симферополь; Запорожье: Нарус-М, 2000. — Т. II. — С. 319—332.
 Толанд Дж. // Философский словарь логики, психологии, этики, эстетики и истории философии / Под ред. Э. Л. Радлова. — СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1911. — С. 253.
 Толанд Дж. // Философский энциклопедический словарь. — М.: Сов. энцикл., 1983. — С. 688—689.
 Тымянский Г. Джон Толанд // Под знаменем марксизма. — 1924. — № 10/11. — С. 32—55.
 Тысячина А. Д., Побединская О. Н. Английское Просвещение: Мандевиль, Дж. Толанд, И. Бентам // Этика: [Учеб. пособие] / Ред.: Б. Н. Бессонов. — М.: Моск. гор. пед. ун-т, 2015. — С. 97—101.
 Удодова Т. А. Атеистическая направленность философских взглядов Джона Толанда: Автореф. дис. ... к. филос. н. — Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 1973. — 19 с.
 Удодова Т. А. Взгляды Джона Толанда на пространство и время // Уч. зап. / Кемеров. пед. ин-т. — Кемерово, 1972. — Вып. 29. — С. 111 — 121.
 Удодова Т. А. Джон Толанд и просветители XVIII века // Проблемы философии и научного коммунизма. — Красноярск, 1971. — Вып. 8. — С. 69—79.
 Удодова Т. А. Свободомыслие Джона Толанда // Проблемы философии и научного коммунизма. — Красноярск, 1971. — Вып. 6. — С. 3—17.
 Щеглов А. Материализм Джона Толанда // Под знаменем марксизма. — 1938. — № 10. — С. 136—157.
 Яковлев В. В. Идеи Дж. Толанда о чудесах // Вестн. / Краснояр. гос. пед. ун-та. — 2014. — № 4 (30). — С. 203—208.
 Яковлев В. В. Проблематика чудесного в сочинениях английских философов раннего Нового времени // Философия. Толерантность. Глобализация. Восток и Запад — диалог мировоззрений: Тез. докл. VII рос. филос. конгр., (г. Уфа, 6—10 окт.
 2015 г.). — Уфа, 2015. — Т. II. — С. 32—33.
 Яковлев В. В. Религиозно-философские и материалистические воззрения Т. Гоббса, Дж. Локка и Дж. Толанда на страницах советского журнала «Научные доклады высшей школы. Философские науки» // Вестн. / Челяб. гос. ун-та. — 2016. — № 5 (387). — Вып. 40. — С. 101—-112.
 Яковлев В. В. Русскоязычные публикации сочинений Т. Гоббса, Дж. Локка, Дж. Толанда и Д. Юма: (В контексте их идей о чудесах и материалов отеч. исследований) // Ист., филос., полит. и юрид. науки, культурология и искусствоведение: Вопр. теории и практики. — 2015. — № 11-3 (61). — С. 213—217.
 Ярмолицкая Н. В. Идеи свободомыслия в творчестве Дж. Локка, Дж. Толанда и А. Коллинза и их влияние на развитие духовной культуры // Гуманітарні студії. — 2015. — № 26. — С. 105—113. — На укр. яз.
 Champion, John. Republican Learning: John Toland and the Crisis of Christian Culture, 1696—1722. — Manchester: Manchester University Press, 2003. — ISBN 9780719057144
 Fouke, Daniel C. Philosophy and Theology in a Burlesque Mode: John Toland and the Way of Paradox. — New York: Prometheus Books, 2008.
 Giuntini C. Panteismo e ideologia repubblicana: John Toland, Il Mulino. — Bologna, 1979.
 Blanchet, Régis. John Toland (1670—1722). Un des modernes. Éditions du Prieuré, 1996. — 312 p.
 Lantoine, Albert. Un précurseur de la franc-maçonnerie. John Toland (1670—1722)... Paris: Nourry, 1927.
 Lonfrida M. La filosofia di John Toland. — Milano, 1983.

Философы Ирландии
Антиклерикалы
Пантеисты
Натурфилософы